Smilovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Smilovice, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella Moravia-Slesia
Smilovice, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Smilovice, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale